Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Henrik Holm e Nils Holm che hanno battuto in finale Gianluca Pozzi e Olli Rahnasto 5-7, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Alfonso Mora /  Nicolás Pereira (primo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (primo turno)

 Gianluca Pozzi /  Olli Rahnasto (finale)
 Henrik Holm /  Nils Holm (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1991